Liga I 2012/2013 (ze względów sponsorskich Liga I Bergenbier) – była 7. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii pod tą nazwą, a 95. mistrzowskimi rozgrywkami w ogóle. 
Brało w niej udział 18 drużyn, które w okresie od 20 lipca 2012 do 31 maja 2013 rozegrały 34 kolejki meczów.  
Obrońcą tytułu była drużyna CFR 1907 Cluj.
Mistrzostwo po raz dwudziesty czwarty w historii zdobyła drużyna Steaua Bukareszt.

Drużyny

|-
|TUR
|align=left|Gaz Metan Severin
|3

Tabela

Wyniki

Baraż o Liga I 
Rapid Bukareszt wygrał po dogrywce 2:1 z Concordia Chiajna mecz o miejsce w Liga I.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Liga I 2012/2013 - rsssf
 Liga I 2012/2013 - kicker.de
 Liga1 sezonul 2012-2013 - labtof.ro
 Liga I 2012/2013 - frfotbal.ro

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FRF 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
2012 w Rumunii
2013 w Rumunii